Giuliano Bugiardini – pittore italiano
 Luigi Bugiardini – calciatore italiano